L'édition 2019 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Nikoloz Basilashvili remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Jürgen Melzer celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le finaliste sortant Leonardo Mayer s'incline d'entrée contre le  mondial Rudolf Molleker.

Lauréats 
Nikoloz Basilashvili conserve son titre et remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Andrey Rublev.

En double, Oliver Marach et Jürgen Melzer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Wesley Koolhof. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en juillet 2019